Carbonbeschichtung steht für:
 Verfahren zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften von Werkstoffen und Bauteilen durch eine dünne Schicht aus Kohlenstoff, siehe Kohlenstoffschicht
 Verfahren in der Fahrzeugveredelung, mit dem ein Kunststoff- oder Metallbauteil optisch durch eine zusätzliche Schicht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff („Carbon“) aufgewertet wird, siehe kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff